Iljastjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Iljastjärnen (Björna socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Iljastjärnen (Ramsele socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn